Ochoża peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
dans la voïvodie de Lublin
 Ochoża, un village du powiat de Chełm
 Ochoża, un village du powiat de Lubartów